Stylites (griech.: Säulenheiliger) ist der Name von:

 Symeon Stylites der Ältere (389–459), erster Säulenheiliger der Kirchengeschichte
 Daniel Stylites (um 409–493), syrischer Heiliger
 Josua Stylites, (– nach 507), syrischer Chronist (?)
 Simeon Stylites der Jüngere (521–592), syrischer Heiliger
 Lukas Stylites (879–979), phrygischer Heiliger